Musikgruppen Fleetwood Mac har släppt två självbetitlade musikalbum:

Fleetwood Mac (musikalbum, 1968) (även känt under namnet Peter Green's Fleetwood Mac)
Fleetwood Mac (musikalbum, 1975)